Бирмингемские беспорядки 1791 года также известны как «Беспорядки Пристли» () — событие, произошедшее в период с 14 по 17 июля 1791 года в городе Бирмингем, Англия. Основной целью «мятежников» были диссентеры — так называемые «несогласные», в первую очередь наиболее известная фигура из их числа — учёный, а также политический и религиозный противник действующей власти Джозеф Пристли. Косвенно причинами беспорядков были как местные, так и общенациональные вопросы — как разногласия по поводу государственных закупок книг для библиотеки, так и споры по поводу попыток диссентеров получить полные гражданские права и их поддержки Великой французской революции.

Беспорядки начались с нападения на отель, который был местом банкета, организованного диссентерами, симпатизировавшими французской революции и отмечавшими годовщину падения Бастилии. Затем, начав с церкви Пристли и его дома, мятежники атаковали или сожгли четыре часовни диссентеров, двадцать семь домов и несколько лавок. Многие из них были опьянены алкоголем, который они нашли во время грабежа или которым были подкуплены, чтобы остановить поджоги домов с их стороны. Часть из них не поддавалась подкупу и осталась трезвой. Бунтовщики сожгли не только дома и часовни диссентеров, но и дома людей, которых они считали связанными с ними, например, члены место встреч членов Лунного общества.

Несмотря на то, что беспорядки не были инициированы кабинетом премьер-министра Уильям Питта, национальное правительство не спешило отвечать на просьбы диссентеров о помощи. Местные власти Бирмингема, судя по всему, принимали участие в планировании массовых беспорядков, и они позже весьма неохотно возбуждали уголовные дела против главарей беспорядков. Промышленник Джеймс Уатт писал, что эти массовые беспорядки «разделили [Бирмингем] на две партии, которые ненавидят друг друга смертельно». Те, кто подвергся нападению, постепенно покинули город, оставив Бирмингем более консервативным городом, чем он был на протяжении всего XVIII века.

Ссылки 
 The Priestley Riots at «Explore the Birmingham Jewellery Quarter»
 A Sorry End: The Priestley Riots at revolutionaryplayers.org.uk
 To Dr. Priestley. Dec. 29, 1792 by Anna Laetitia Barbauld
 Josephpriestley.com  includes a bibliography, links to related sites, images, info on manuscript collections, and other helpful info

Конфликты 1791 года
1791 год в Великобритании
Пожары в Англии
События в Бирмингеме